Berrys Corner ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Berrys Corner (Maine), im Piscataquis County
 Berrys Corner (New Hampshire), im Strafford County